Johann Friedrich Cotta (1764-1832) – editore e politico tedesco
 Johann Friedrich Cotta (1701-1779) – teologo tedesco